«Воскрешение» () — американский научно-фантастический телесериал, основанный на книге Джейсона Мотта. В центре сюжета находятся жители маленького городка, которые сталкиваются с возвращением из мёртвых своих близких людей. 
Сериал вышел на ABC в сезоне 2013—2014 годов. Также как и мыльная драма «Предательство», «Воскрешение» был показан в качестве сериала ограниченной перспективы трансляции из восьми эпизодов. 
Премьера сериала состоялась в воскресенье, 9 марта 2014 года, после завершения мыльной драмы «Предательство». Стартовав в марте, «Воскрешение» нашёл неожиданный успех для ABC как в рейтингах, привлекая 14 миллионов зрителей, так и со стороны критиков и в социальных медиа.

8 мая 2014 года сериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 28 сентября 2014 года. 7 мая 2015 года канал закрыл сериал после двух коротких сезонов и спада рейтингов.

Производство 
В середине декабря 2012 года ABC купил права на экранизацию книги у Джейсона Мотта, а ABC Studios при участии Брэда Питта в качестве исполнительного продюсера, занялись разработкой проекта. 22 января 2013 года канал дал зелёный свет на съемки пилотного эпизода, а Чарльз Макдугалл был приглашен на место его режиссёра.

Кастинг на центральные роли начался в феврале 2013 года. Мэтт Крэйвен стал первым актёром, получившем регулярную роль в пилоте 20 февраля, а следом Девин Келли также получила одну из основных ролей. 1 марта было объявлено, что Фрэнсис Фишер будет играть одну из центральных ролей, а пару дней спустя Сэм Хэзелдайн и Самира Армстронг также присоединились к пилоту. Последними дополнениями к основному составу стали Николас Гонсалес, Кертвуд Смит и Омар Эппс, присоединившиеся 6 и 7 марта соответственно.

10 мая 2013 года ABC дал пилоту зелёный свет и заказал съемки сериала для трансляции в сезоне 2013-14 годов. Вскоре место шоураннера заняли Тара Баттерс и Мишель Фазекас, ранее работавшие над на заказанным пилотом «Готика».

8 мая 2014 года сериал был продлён на второй сезон. В июле было объявлено, что Мишель Фэйрли присоединилась к актёрскому составу второго сезона в роли воскресшей Маргарет Лэнгстон, грозного матриарха семейства. Донна Мёрфи вскоре взяла на себя роль таинственного агента правительства, который появился в большинстве эпизодов сезона.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Омар Эппс — Мартин Беллами (Роберт Томпсон)
 Фрэнсис Фишер — Люсиль Лэнгстон
 Мэтт Крэйвен — Фред Лэнгстон
 Девин Келли — Мэгги Лэнгстон
 Марк Хилдрет — Том Хейл
 Самира Армстронг — Элейн Ричардс
 Сэм Хэзелдайн — Калеб Ричардс
 Лэндон Хименес — Джейкоб Лэнгстон
 Кертвуд Смит — Гарольд Лэнгстон

Второстепенный состав 
 Мишель Фэйрли — Маргарет Лэнгстон
 Донна Мёрфи  — Анжела Форестер 
 Кэтлин Манро — Рэйчел Брейдвуд
 Вероника Картрайт — Хелен Эджертон
 Джеймс Таппер — Эрик Уорд
 Николас Гонсалес — Коннор Купид

Эпизоды

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2014—2015)

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Научно-фантастические телесериалы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Миссури